São Sebastião do Paraíso (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 São Sebastião do Paraíso (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais